Ранчо Виљареал има више значења:

 Ранчо Виљареал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Виљареал (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Виљареал (Темоак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику